Rum and Wall Paper é um filme de comédia curta norte-americano de 1915, estrelando Fatty Arbuckle, dirigido por Charles Avery e produzido por Mack Sennett.

Cópia do filme encontra-se conservada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Chester Conklin
Alice Davenport
Charles Murray
Mabel Normand

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett
Curtas-metragens em língua inglesa